Příjmení Sommer (něm. léto) nosí více různých osobností:
 Alexander Sommer (1936–2006), slovenský agronom, vysokoškolský učitel, politik KSS, poslanec FS za normalizace
 Alexandr Sommer Batěk (1874–1944), učitel chemie, popularizátor vědy, pacifista a esperantista
 Alois Sommer (1946–2008), český fotbalový trenér
 Alice Herzová-Sommerová (1903–2014), klavíristka
 Břetislav Sommer (1927–???), český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Elke Sommerová (baronka ze Schletzu) (* 1940), německá herečka, bavička a umělkyně
 Ernst Sommer (1888–1955), český německy píšící spisovatel a novinář židovského původu, advokát
 Giorgio Sommer (1834–1914), italský fotograf
 Sommer a Behles, italské fotografické studio v 19. století
 Jakub Sommer (* 1976), český režisér, syn Vladimíra
 Jindřich Sommer (* 1922), český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Johann Gottfried Sommer (1782–1848), učitel a topograf Českého království
 Joseph Anton Sommer (1711–1769), právník, profesor olomoucké univerzity
 Lukáš Sommer (* 1984), český hudební skladatel
 Olga Sommerová (* 1949), česká filmová režisérka
 Otakar Sommer (1885–1940), český právník, profesor římského práva na UK
 Petr Sommer (* 1949), český historik a archeolog
 Raymond Sommer (1906–1950), francouzský automobilový závodník
 Rich Sommer (* 1978), americký herec
 Rudolf Sommer (poslanec Říšské rady) (1872–1919), českoněmecký a rakouský politik
 Vladimír Sommer (1921–1997), český hudební skladatel, otec Jakuba

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení